У́гольный бассе́йн (угленосный бассейн) — крупная площадь (тысячи км²) сплошного или прерывистого развития угленосных отложений (угленосной формации) с пластами (залежами) ископаемого угля (лигнита, бурого, каменного).

Для различных частей угленосного бассейна характерна общность геолого-исторического процесса накопления осадков в единой крупной тектонической структуре (прогибе, грабене, синеклизе). В некоторых случаях, по исторически сложившимся представлениям, расчлененные крупные угленосные площади не объединены в бассейне, несмотря на общность генезиса, и рассматриваются как отдельные месторождения.

Границы угленосного бассейна генетические, тектонические, эрозионные, а при глубоком залегании углей условные, определяемые техническими возможностями разведки, шахтной или карьерной добычи.

Типы угольных бассейнов 
 По степени доступности
 открытые (обнаженные)
 полуоткрытые
 закрытые
 По фациальным обстановкам накопления осадков
 паралические
 лимнические
 потамические
 По маркам залегающих углей
 Буроугольные
 Каменноугольные

Крупные бассейны России

Каменноугольные 
 Печорский
 Таймырский
 Кузнецкий
 Иркутский
 Тунгусский
 Ленский
 Минусинский
 Кизеловский
 Улуг-Хемский
 Южно-Якутский
 Сергеевский
Зыряновский
Подмосковный
 Восточный Донбасс

Буроугольные 
 Канско-Ачинский
 Подмосковный
 Челябинский
 Нижнезейский

Другие крупные бассейны 
 Аппалачский (США)
 Пенсильванский угольный бассейн (США)
 Новый Южный Уэльс (Австралия)
 Донецкий (Украина)
 Карагандинский (Казахстан)
 Экибастузский (Казахстан)
 Латроб-Валли угольный бассейн (Австралия)
 Верхне-Силезский угольный бассейн (Польша)
 Рурский (Германия)
 Коммантри (Франция)
 Южно-Уэльский угольный бассейн (Англия)
 Хеньшуйский угольный бассейн (КНР)
 Фушунский угольный бассейн (КНР)
 Домадарский (Индия  )
 Бихар (Индия )
 Западный Бенгал ( Индия) 
 Витбанк  (ЮАР) 
 Ватерберг (ЮАР)

Литература 
 Геологический словарь, М:«Недра», 1978.